DMX steht als Abkürzung für:
 DMX (Rapper) (1970–2021), US-amerikanischer Rapper
 DMX (Lichttechnik), digitales Steuerprotokoll in der Lichttechnik 
 Data Mining Extensions, Erweiterung der SQL-Abfragesprache
 Digital Music Express, US-amerikanischer Musikdienstleister
 Distributed Multihead X Project, ein Proxy-X-Server, mit dem man mehrere X-Server in einem Display verwenden kann, siehe Xdmx
 Drum Machine X, ein Drumcomputer von Oberheim, siehe Drumcomputer #Übersicht bekannter Drumcomputer (zirka 1978–2012)

DMX